Südsee steht für:

 Südsee, Südpazifik
 Südsee (Braunschweig), Baggersee
 Nan Hu, See in Jiaxing, Provinz Zhejiang, China
 Blunoer Südsee, Tagebaurestsee im Lausitzer Seenland
 Dänische Südsee, Teil der Ostsee
 Deutsche Südsee, Kolonien des Deutschen Reiches im Pazifik, siehe Deutsche Schutzgebiete in der Südsee
 Unternehmen Südsee, deutsche Militäroperation im Zweiten Weltkrieg
 Xantener Südsee, Baggersee am Rhein, siehe Freizeitzentrum Xanten

Siehe auch:
 Zuiderzee